Cherokee peut faire référence à :
 Cherokee, un peuple d'Amérique du Nord,
 Le cherokee, leur langue et leur système d'écriture,
 Le Cherokee, la race de chevaux qu'il élèvent

Lieux 
 aux Bahamas,
 Cherokee Sound, Great Abaco, Îles Abacos,
 aux États-Unis
 Cherokee, une localité de l'Alabama,
 Cherokee, une census-designated place de Californie,
 Cherokee, une localité de Caroline du Nord,
 Cherokee, une localité de l'Iowa,
 Cherokee, une localité du Kansas,
 Cherokee, une localité de l'Oklahoma,
 
 Cherokee Village, une localité dans l'Arkansas,

Autres 
 Jeep Cherokee
 Cherokee, roman de Jean Echenoz
 Cherokee, film réalisé par Pascal Ortega, d'après le roman de Jean Echenoz
 Cherokee est une chanson de Ray Noble écrite en 1938
 Cherokee est une chanson de White Lion extraite de l'album Fight to survive sorti en 1985
 Cherokee est un producteur de musique électronique et disc jockey français
 Cherokee Productions
 Cherokee Magazine
 Cherokee Web Server

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme